Death Stranding 2 — відеогра в жанрі бойовика, яка розробляється Kojima Productions і буде видана Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5. Вона є продовженням Death Stranding (2019).

Розробка 
Death Stranding 2 розробляється Kojima Productions на чолі з Хідео Кодзімою, який є продюсером, директором, сценаристом та ігровим дизайнером проєкту. , художник Death Stranding, став дизайнером персонажів і механічних конструкцій, а  є дизайнером . Норман Рідус, Леа Сейду і Трой Бейкер, які виконали захоплення руху й озвучування Сема Портера Бріджеса, Фраджайл та Гіґґса Монаґана в першій грі відповідно, знову повторять свої ролі, тоді як Ель Феннінг і  зобразять нових персонажів у продовженні.

У серпні 2021 року Рідус сказав, що Death Stranding 2 перебуває на стадії «обговорень», а в травні наступного року повідомив про початок її розробки. У відповідь на це Кодзіма розмістив у своєму профілі у Твіттері серію фотографій, на одній із яких він начебто карає Рідуса за те, що той підтвердив існування гри, з текстовим повідомленням: «Йди до своєї кімнати, друже». Пізніше Кодзіма заявив, що написав сценарій продовження ще до початку пандемії коронавірусної хвороби у 2019 році, але вирішив повністю переписати його після цього, додавши: «Я також більше не хотів передбачати майбутнє». Студія співпрацює з компанією PlayStation Studios Visual Arts для захоплення руху і використовує фреймворк MetaHuman від Epic Games для створення моделей персонажів. Як і попередня частина, Death Stranding 2 ґрунтується на ігровому рушії Decima від Guerrilla Games, яка надає підтримку Kojima Productions щодо аспектів, які стосуються рушія. Під час розробки студія запросила директора з освітлення Маюмі Ніcіяму прочитати лекцію перед деякими робітниками. Кодзіма пояснив: «Оскільки наші співробітники мали досвід із освітленням лише в середовищі комп'ютерної графіки, ми попросили [Ніcіяму] продемонструвати основи ігрового освітлення, щоби познайомити їх із цією технікою».

Маркетинг й випуск 

До офіційного анонсу промофото Феннінг, Куцуни та Сейду з різними надписами з'являлися на ігрових виставках і розміщалися в інтернеті. Death Stranding 2 була анонсована 8 грудня 2022 року для PlayStation 5 під час церемонії The Game Awards, де було показано тизер-трейлер. Композитор першої частини Людвіґ Форсселл записав для тизера «BB's Theme 2022» з вокальною партією від Троя Бейкера. Того ж місяця було представлено кілька плакатів.

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Примітки 
 Офіційний пресреліз

Антиутопічні відеоігри
Відеоігри, розроблені в Японії
Відеоігри-бойовики
Ігри Sony Computer Entertainment
Ігри Хідео Кодзіми
Науково-фантастичні відеоігри
Однокористувацькі відеоігри
Постапокаліптичні відеоігри